Příjmení Unger nosí více různých osobností:

 Carl Unger (1915–1995) – rakouský malíř
 Donald Unger (1894–1943) – švýcarský hokejový obránce
 Franz Unger (1800–1870) – rakouský paleontolog a botanik
 Franz Unger (poslanec) (1818–1896) – českoněmecký politik z Bečova, poslanec Českého zemského sněmu
 Jakub Unger (* 1975) – český novinář a mediální manažer
 Jan Unger (* 1956) – filmový producent a herec
 Jaroslav Unger (* 1959) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ
 Jehuda Kurt Unger (1907–1989) – izraelský učitel a architekt českého původu
 Jiří Unger (* 1974) – český evangelický činovník
 Josef Unger (* 1944) – český archeolog
 Joseph Unger (1828–1913) – rakousko-uherský právník a politik, předlitavský ministr
 Ludvík Unger (1840–1917) – český učitel, autor povídek a básní pro mládež
 Oldřich Unger (1934–2015) – český rozhlasový reportér, divadelní herec a exulant
 Tobias Unger (* 1979) – německý sportovec, atlet
 Werner Unger (1931-2002) - východoněmecký fotbalista

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Unger (* 1944) – německá sportovkyně – lyžařka
 Deborah Kara Unger (* 1966) – kanadská herečka
 Kamila Ungrová (1887–1972) – česká operní zpěvačka

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení